Bovillae fou una antiga ciutat del Làtium a la Via Àpia a uns 20 km de Roma.

Fou fundada com a colònia per Alba Longa. Després de la caiguda d'Alba, Bovillae va esdevenir independent i fou una de les trenta que el 493 aC va integrar la lliga llatina. Dionis i Plutarc l'esmenten com a ciutat ocupada pels volscs sota Coriolà, però no apareix a les guerres entre Roma i els volscs. Florus parla d'un triomf de Roma sobre Bovillae però probablement és un error. Segurament, com altres ciutats llatines, va caure en decadència al final de la República i tot i que Sul·la hi va establir una colònia militar, Ciceró parla al seu temps d'una ciutat pobre i decadent que encara era municipi romà.

Prop de Bovillae, a la Via Àpia, Clodi fou mort per Milo, fet al que Ciceró dona el nom de Pugna Bovil·liana. August va aturar-se a Bovillae en el seu camí cap a Roma i on es va trobar amb el funeral dels cavallers romans que anaven cap a la ciutat. Tiberi i va erigir una capella de la Gens Júlia i va instituir jocs de circ a la ciutat en honor de la gens Júlia.

Durant l'imperi es va recuperar i fou una ciutat prospera i va mantenir la condició de municipi. No se sap quan fou destruïda, però fou durant l'edat mitjana.

El seu emplaçament no és conegut amb certitud però molt probablement fou el lloc anomenat Osteria delle Fratocchie a Roma on s'han trobat unes ruïnes incloent un circ i una edificació que podria ser la capella de la gens Julia.

Ciutats llatines